Bacciarini ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Bacciarini (1921–2007), Schweizer Politikerin
 Aurelio Bacciarini (1873–1935), Schweizer Ordensgeistlicher, Apostolischer Administrator des Tessins